Армянский Национальный Комитет Америки () — крупнейшая и наиболее влиятельная армяно-американская организация в США, занимающаяся общественной деятельностью и правительственными отношениями. АНКА является главным представителем армянского народа в США, защитником её национальных интересов, представляя её на местном, региональном и федеральном уровнях.

История 
Армянский Национальный Комитет Америки был основан после Первой мировой войны Вааном Кардашяном, бывшим консулом Османской империи в Вашингтоне, в 1918 году под названием Американский Комитет в поддержку Независимости Армении (АКНА). Многие политические деятели США, такие как Джэймс Герард, посол США в Германии, сенатор Генри Лодж, Чарльз Хьюз, занявший впоследствии должность главного судьи Верховного суда США, Элиу Рут и другие видные деятели приняли активное участие в создании организации. Целью АНКА была борьба за независимость Армении и признание её в границах, предложенных президентом США Вудро Вильсоном. Организация имела в своём распоряжении центральный офис в Нью-Йорке, а также 23 региональных офиса в 13 разных штатах.

Позже эти офисы были реорганизованы в Армянский Национальный Комитет Америки, которая расширила свою деятельность, участвуя в политической жизни США, представляя интересы армянских граждан США в вопросах государственной политики, таких как признание Геноцида армян.

Текущая деятельность 
АНКА принимает активное участие в различных сферах политической и образовательной деятельности, включая:
 Разработку законодательных актов, осуждающих Геноцид армян на местном, региональном, федеральном и международных уровнях. Привлечение внимания к нарушениям, а также правам армянского народа на самоопределение. Также активно продвигаются вопросы усиления Армении в качестве безопасного, процветающего и демократического государства, поддержка права непризнанной Нагорно-Карабахской Республики на самоопределение в пределах безопасных границ.
 Участие в американском избирательном процессе на федеральном, штатном и местном уровнях.
 Издание ряда трудов, посвященных вопросам Геноцида армян, обстановке вокруг Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана. Издание образовательных пособий.

Помимо штаб-квартир АНКА, расположенных в Вашингтоне, есть также два центральных региональных офиса в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также более пятидесяти местных представителей и тысячи активистов, сотрудничающих с огромнейшей сетью армянских национальных комитетов в Армении, России, Франции, на Ближнем Востоке, в Канаде и Австралии.

C начала 1990-х годов, АНКА выступал за 907-ую поправу, запрещающую любую прямую помощь США правительству Азербайджана, что сделало Азербайджан единственным государством на постсоветском пространстве, лишенным возможности получать прямую поддержку от США в соответствие с Актом о поддержке экономической и политической стабильности.

АНКА был одним из основных организаций, поддержавших 106-ую резолюцию США, которая обязывала США признать Геноцид армян, учиненный Османской империей в ходе Первой мировой войны.

К примечательным достижениям АНК относятся подготовка и проведение закона о преподавании курса истории Геноцида армян в общеобразовательных школах штата Калифорния, а также финансирование производств кинофильмов о геноциде. Различного рода демонстрации, пикеты, а также другие публичные мероприятия, проведенные в связи с осуждением Геноцида армян в Турции и Азербайджане, блокады Нагорно-Карабахской Республики и Советской Армении.

Структура 
Имеет два основных региональных отделения — Восточный и Западный Совет директоров осуществляет руководство на федеральном уровне, региональные советы на уровне регионов. АНК имеет конторы с профессиональными служащими в Вашингтоне, Бостоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Фресно.

Западный совет
Штаб-квартира Западного совета АНКА расположена в Глендейле (Калифорния).

 Бербанк (Калифорния)
 Долина Кресцента (Калифорния)
 Фресно (Калифорния) 
 Глендейл (Калифорния)
 Хьюстон (Техас)
 Лос-Анджелес (Калифорния) 
 Ориндж (Калифорния)
 Торранс (Калифорния)
 Пасадина (Калифорния)
 Портленд (Орегон)
 Сакраменто (Калифорния)
 Сан-Диего (Калифорния)
 Сан-Фернандо (долина, Калифорния)
 Область залива Сан-Франциско (Калифорния)
 Долина Сан-Габриэль (Калифорния)

Восточный совет
Штаб-квартира Восточного совета АНКА расположена в Уотертауне (Массачусетс).

 Олбани (Нью-Йорк)
 Атланта (Джорджия)
 Чикаго (Иллинойс)
 Кливленд (Огайо)
 Клинтон (Айова)
 Детройт (Мичиган)
 Форт-Лодердейл (Флорида)
 Грэнит-сити (Иллинойс)
 Вашингтон (округ Колумбия)
 Хартфорд (Коннектикут)
 Индианаполис (Индиана)
 Литл-рок (Арканзас)
 Лоуэлл (Массачусетс)
 Нью-Йорк (Нью-Йорк)
 Ниагара-Фолс
 Окала
 Филадельфия
 Питтсбург
 Провиденс
 Расин
 Дарем
 Ричмонд
 Риджфилд
 Спрингфилд
 Сент-Луис (Миссури)
 Уотертаун
 Вустер

Ссылки 
 Сайт Армянского Национального Комитета Америки (англ.)
 АНК центральной Калифорнии (англ.)
 Филиалы АНК (англ.)

См. также 
 Армянское лобби в США
 Армяне в США
 Маленькая Армения
 Дашнакцутюн

Примечания 

Армяне в США
Организации США